Bantle ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bantle (1901–1978), deutscher Fußballspieler
 Hermann Anton Bantle (1872–1930), deutscher Künstler
 Kurt Bantle (* 1933), deutscher Politiker (SPD)
 Oliver Bantle (* 1962), deutscher Autor und Journalist
 Ruedi Bantle (1926–2017), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Bandle
 Bantele